Черно́во — топоним.

Населённые пункты

Россия 

 Черново — деревня в Мглинском районе Брянской области.

 Черново — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Черново — село в Читинском районе Забайкальского края.
 Черново — деревня в Тужинском районе Кировской области.
 Черново — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Черново — деревня в Богородском городском округе Московской области.
 Черново — бывшая деревня в Дмитровском районе Московской области. Сейчас зона частной жилой застройки.
 Черново — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Черново — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Черново — деревня в Большереченском районе Омской области.
 Черново — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Черново — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Черново — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Черново — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Черново — деревня в Старицком районе (Ново-Ямское с/п) Тверской области.
 Черново — деревня в Старицком районе (Васильевское с/п) Тверской области.
 Черново — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Черново — село в Каракулинском районе Удмуртии.
 Черново — высел в Кизнерском районе Удмуртии.
 Черново — деревня в Любимском районе Ярославской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Черново — село в Первомайском районе.

Озёра 
 Черново — озеро в Городокском районе Витебской области.

См. также 
 Черново-Шеенки
Старочерново